Nezbedný bakalář může být:

Nezbedný bakalář (povídka) – povídka Zikmunda Wintera
Nezbedný bakalář (divadelní hra) – divadelní hra Zdeňka Štěpánka na motivy povídky Zikmunda Wintera
Nezbedný bakalář (film) – český film z roku 1946 režiséra Otakara Vávry natočený podle stejnojmenné divadelní hry se Zdeňkem Štěpánkem v hlavní roli